Крутик:

Топонимы

Россия 
 Крутик — деревня в Арбажском районе Кировской области.
 Крутик — бывшая деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Крутик — деревня в Тоншаевском районе Нижегородской области.
 Крутик — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Крутик — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Крутик — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Крутик — посёлок в Пеновском районе Тверской области.
 Крутик — деревня в Любимском районе Ярославской области.

Персоналии 
 Крутик, Александр Борисович (1945—2016) — советский и российский экономист.

Другое 
 Крутик (селище) — селище IX—X веков на реке Шексне в Вологодской области.

См. также 
 Крутики